Terapie může být:
 terapie – léčba, soubor léčebných praktik, jejichž cílem je ovlivnit průběh onemocnění
 psychoterapie – psychologická péče
 Terapie (album) – album českého interpreta Xindla X z roku 2021

romány
 Terapie (román, Lodge) – román z roku 1995, který pojednává o krizi středního věku
 Terapie (román, Kellerman) – mysteriozní román z roku 2004
 Terapie (román, Fitzek) – psychologický román z roku 2006

seriály
 Terapie (rumunský seriál) – rumunský televizní seriál z let 2010–2012, první ze seriálů z produkce HBO vycházejících z izraelského BeTipul
 Terapie (český seriál) – český televizní seriál z let 2011–2019
 Terapie (polský seriál) – polský televizní seriál z let 2011–2013
 Terapie (maďarský seriál) – maďarský televizní seriál z let 2012–2014